The Beast on the Road foi a turnê realizada em 1982 pela banda de heavy metal Iron Maiden para divulgar o seu terceiro álbum de estúdio, The Number of the Beast. Foi a primeira turnê com o vocalista Bruce Dickinson e a última com o baterista Clive Burr. A turnê teve 184 shows onde foi iniciada no dia 25 de fevereiro de 1982 e encerrada no dia 10 de dezembro de 1982.

Repertório

"Intro - Ides of March" (Killers, 1981)
 "Murders in the Rue Morgue" (Killers, 1981)
 "Wrathchild" (Killers, 1981)
 "Run to the Hills" (The Number of the Beast, 1982)
 "Children of the Damned" (The Number of the Beast, 1982)
 "The Number of the Beast" (The Number of the Beast, 1982)
 "Another Life" (Killers, 1981)
 "Killers" (Killers, 1981)
 "22, Acacia Avenue" (The Number of the Beast, 1982)
 "Total Eclipse" (The Number of the Beast, 1982)
 Drum solo
 "Transylvania" (Iron Maiden, 1980)
 Guitar solo
 "The Prisoner" (The Number of the Beast, 1982)
 "Hallowed Be Thy Name" (The Number of the Beast, 1982)
 "Phantom of the Opera" (Iron Maiden, 1980)
 "Iron Maiden" (Iron Maiden, 1980)
 "Sanctuary" (Iron Maiden, 1980)
 "Drifter" (Killers, 1981)
 "Running Free" (Iron Maiden, 1980)
 "Prowler" (Iron Maiden, 1980)
Nota
 "Tush" (ZZ Top cover) tocado apenas no Reading Festival
 "I've Got The Fire" (Montrose cover) tocado apenas no Japão
 "Total Eclipse" foi descartada nos shows dos EUA,Austrália e Japão
"Smoke On The Water" tocada apenas no Japão no dia 04/12/82

Datas

Referência

Banda 
 Bruce Dickinson – vocal
 Dave Murray – guitarra
 Adrian Smith – guitarra, vocal de apoio
 Steve Harris – baixo, vocal de apoio
 Clive Burr – bateria, percussão

Turnês musicais de 1982
Turnês de Iron Maiden